Flint Hill kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Flint Hill (kulle i Antarktis),

USA 

 Flint Hill, Missouri, ort, Saint Charles County, 
 Flint Hill, Virginia, ort, Rappahannock County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar